Alexandr Leopold Jan Josef Habsbursko-Lotrinský (14. srpna 1772, Florencie – 12. července 1795, Laxenburg) byl rakouský arcivévoda a uherský palatin v letech 1790–1795.

Původ 
Byl čtvrtým synem toskánského velkovévody a budoucího císaře Leopolda a Marie Ludoviky Španělské. Byl vnukem Marie Terezie a španělského krále Karla III.

Život 
Mládí strávil ve Florencii a v roce 1790 po zvolení jeho otce císařem se přestěhoval do Vídně.
Po znovuobnovení uherské ústavy jej otec navrhl na palatina a uherským říšským sněmem byl jednomyslně zvolen.
V roce 1791 odešel do Budína, kde pobýval v budínském hradě. Na císařském dvoře se snažil prosazovat uherské zájmy. Po odhalení jakobínského spiknutí prosadil přísné tresty a popravu jeho vůdců.
Zemřel na následky smrtelného zranění, které utrpěl při přípravě ohňostroje v Laxenburgu. Pohřben byl do kapucínské krypty ve Vídni.

Vývod z předků

Odkazy

Literatura

Externí odkazy 
 

Alexandr Leopold
Alexandr Leopold
Alexandr
Uherští palatini
Narození v roce 1772
Narození 14. srpna
Narození ve Florencii
Úmrtí v roce 1795
Úmrtí 12. července
Úmrtí v Laxenburgu
Pohřbení v císařské hrobce ve Vídni
Muži
Italští římští katolíci